Блинчики:
 Блины из пресного теста.
 Русские блинчики
 Французские блинчики
 Блинчики — развлечение по киданию камней в воду.

См. также 
 Блины (значения)